Die Mondial Australian Women’s Hardcourts 2006 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2006 in Gold Coast. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III fand vom 31. Dezember 2005 bis 7. Januar 2006 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Lucie Šafářová gegen Flavia Pennetta mit 6:3 und 6:4. Im Doppelfinale besiegten Dinara Safina und Meghann Shaughnessy die Paarung Cara Black / Rennae Stubbs mit 6:2 und 6:3.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

2006
WTA Tour 2006